Naha steht für

 Naha, Stadt in der japanischen Präfektur Okinawa und deren Verwaltungssitz
 Naha (Han), ein japanisches Lehen
 Naha (Mojiang), eine Gemeinde in Yunnan, China
 Naha, Stadtbezirk von Honiara, Salomonen

Naha ist der Familienname folgender Personen:
 K. Koyakunhi Naha (1909–2011), indischer Freiheitskämpfer und Politiker

Siehe auch:
 Flughafen Naha
 Einschienenbahn Naha